

События 
 Консулы имп. Маркиан и Валерий Фалтоний Адельфий.
 Поход Аттилы на Западную Римскую империю. Взятие Августы Треверорум, других городов Галлии, Орлеана. Аэций и Теодорих выбили гуннов из Кенабума (ныне Орлеан). 22.6.451 (вторая половина июня) — Битва на Каталаунских полях при Шалоне-на-Марне между армией гуннов и остготов во главе с Аттилой и армиями вестготов, бургундов, франков, аланов, саксов и римлян во главе с Аэцием. Гибель короля вестготов Теодориха I.
 Разгром гуннов во главе с Аттилой в битве при Каталаунских полях римско-готским войском под командованием Аэция
 451—453 — Король вестготов Торисмуд.
 Четвёртый Вселенский Собор в Халкидоне, осудивший ересь монофизитов.
 8 октября — 1 ноября — Халкидонский собор. Осуждение решений II Эфесского собора. Осудил монофизитство. Утверждена формула об Иисусе Христе, как представляющем два естества, но одну ипостась.
 Легаты папы на Халкидонском соборе.
 В Армении, Алвании и Иверии продолжается антисасанидское восстание против насильственного насаждения маздеизма (зороастризма). Васак Сюни и ряд влиятельных нахараров перешли на сторону персов. Персидское войско направилось в Армению.
 26 мая — битва на Аварайрском поле, закончившаяся победой сасанидской армии и гибелью Вардана Мамиконяна, предводителя восставших. Несмотря на военное поражение армянского войска, из-за больших потерь сасанидам не удалось продолжить военную кампанию и добиться конечной цели.
 Персы потеснили кидаритов.
 Сунцы отстояли крепость Хуи, вынудив табгачей отступить. Табгачи дошли до Янцзы и отступили.
 451—452 — император Вэй Тоба Юй.

Родились 
 Бригитта Ирландская, католическая святая, покровительница Ирландии (ум. 525)

Скончались 
 Теодорих I, король вестготов
 Вардан Мамиконян

См. также

Примечания